Bredius ist der Familienname folgender Personen:

 Abraham Bredius (1855–1946), niederländischer Kunsthistoriker